L'edizione 1960-61 della Oberliga vide la vittoria finale del Norimberga.

Turno di qualificazione

Girone 1

Gruppo 2

Finale scudetto

Verdetti 
 Norimberga campione della Germania Ovest 1960-61.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Campionato tedesco di calcio